João Capistrano de Miranda e Castro Júnior, (? — Porto Alegre, ?), foi um poeta e educador  brasileiro.

Filho de João Capistrano de Miranda e Castro, que foi vice-presidente da província do Rio Grande do Sul e assumiu a presidência interinamente duas vezes.

Era empregado de uma secretária do governo quando adoeceu, em busca da cura mudou-se para o Cachoeira do Sul, após ser admitido em concurso do Liceu Dom Afonso. Com o agravamento da doença, retornou a Porto Alegre.

Foi membro do Partenon Literário. Colaborou ativamente no semanário Guahyba, fundado por Carlos Jansen.  Seus versos possuem uma tristeza infinita, com o pressentimento que sua vida seria curta. Morreu de tuberculose aos trinta anos.

Jornalistas do Rio Grande do Sul
Poetas do Rio Grande do Sul
Sociedade Partenon Literário